Woltreck ist der Name von

 Franz Woltreck (1800–1847), deutscher Bildhauer
 Friedrich Woltreck (1804–1831), deutscher Maler